Le North American Open 2009 est l'édition 2009 du , qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Richmond du 21 au .

Ramy Ashour l'emporte  face à Nick Matthew.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 

North American Open
PSA World Series 2009
Événement sportif à Richmond (Virginie)
Sport aux États-Unis en février 2009